Oggier ist der Familienname folgender Personen:

 Denise Eyer-Oggier (* 1956), Schweizer Malerin, Grafikerin und Kunstpädagogin
 Luc Oggier (* 1989), Schweizer Sänger, siehe Lo & Leduc